Шипуновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Шипуновское сельское поселение — входит в Сузунский район Новосибирской области
 Шипуновское сельское поселение — входит в Крутинский район Омской области